FUP ist die Abkürzung für:
einen Funktionsplan
im Netzjargon für das englische follow-up: Weiterleitungen nach; siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
Fair Use Policy

FuP ist die Abkürzung für:
 funktionale Programmierung

Fup lautet der Titel eines Romans von Jim Dodge.

FUP